Le Paag est une coiffe dans la région de Mithila en Inde et au Népal portée par les Maithil. C'est un symbole d'honneur et de respect et une partie importante de la culture Maithil.

Histoire et style 
Le Paag remonte à l'époque préhistorique où il était fait de feuilles de plantes. Il existe aujourd'hui sous une forme modifiée. Le Paag est porté par toute la communauté Maithil. La couleur du Paag a également beaucoup d'importance. Le Paag rouge est porté par l' époux et par ceux qui subissent les rituels du fil sacré . Un Paag de couleur moutarde est mis par ceux qui assistent aux cérémonies de mariage et les anciens portent un Paag blanc.

Campagne 
Une campagne pour promouvoir l'utilisation du paag a été lancée en 2016 par Mithilalok, un groupe de pression culturelle mithilien créé cette année-là. Appelé Paag Bachau Abhiyan (campagne Save the Paag), Mithilalok a été associé à un projet de port symbolique du vêtement par certains représentants du Conseil législatif du Bihar en , ainsi qu'à une décision visant à le faire reconnaître comme une coiffure officielle de l'état du Bihar. 

Les Paags conçus et développés par Mithilalok sont de différentes nuances, couleurs et formes en tenant compte de l'adaptation et de l'adéquation.

Afin de démontrer et de transmettre le message de la culture de Mithila et de l'Inde, Paag March est organisé par Mithilalok où un grand nombre de personnes descendent dans les rues en portant des Paag traditionnels sur la tête.

Représentation sur un timbre-poste 
Le , India Posts a publié une série de seize timbres-poste commémoratifs sur "Couvre-chefs de l'Inde". Le Mithila Paag figurait sur l'un de ces timbres-poste.

Notes et références 

Couvre-chef